Лига Ирландии 1941/1942 () — 21-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Корк Юнайтед» смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1941/1942
Ирландия
Ирландия
1941 год в Ирландии
1942 год в Ирландии